

События 

 Орден картезианцев был основан Бруно Кёльнским.
 Генрих IV вторгся в Италию, занял Рим. Климент III короновал его императором.
 Император Генрих IV осадил папу Григория VII в замке Сант-Анжело. Роберт Гвискар вынудил Генриха снять осаду, но отдал Рим на разграбление. Спасаясь от гнева римлян, папа бежал из города.
 Осень — Роберт Гвискар собрал флот и высадился в Иллирике. Война на суше и на море. Победа Робера у Корфу над флотом ромеев и венецианцев.
 Минск разграблен и сожжён дотла переяславским князем Владимиром Мономахом.
 Поход сельджуков на Эдессу и Алеппо.
 Осада и взятие сельджуками византийского города Антиохии.
 Первое упоминание города Дорогобуж.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1084 году
 Речунг
 Давид I

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1084 году
 Зигфрид I (архиепископ майнцский)

См. также

Примечания